Wrząca (gromada) (powiat sławieński / słupski)
 Wrząca Wielka (gromada) (powiat kolski)